Алекса́ндр Ушако́в: 
 
 Ушаков, Александр Георгиевич (1868—?) — генерал-майор.
 Ушаков, Александр Кириллович (1920—1992) — Герой Советского Союза, экономист и дипломат.
 Ушаков, Александр Клеонакович (1803—1877) — генерал от инфантерии.
 Ушаков, Александр Миронович (1930—2018) — советский и российский литературовед, публицист.
 Ушаков, Александр Митрофанович (?—1787) — русский военный моряк.
 Ушаков, Александр Павлович (1833—1874) — писатель, минералог, знаток искусств.
 Ушаков, Александр Сергеевич (1836—1902) — русский экономист и драматург, беллетрист, автор очерков и мемуаров.